L'edizione 1981-82 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Wim Kieft (), con 32 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Ajax campione dei Paesi Bassi 1981-82.
 MVV Maastricht, Den Haag e De Graafschap retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1981-1982

Calcio nel 1981
Calcio nel 1982
Campionato olandese di calcio